The Loop (Gent), nieuw stadsdeel van Gent
 Loop (Chicago), bovengrondse spoorlijn op een viaduct boven de straten van Chicago
 The Loop (televisieserie), Amerikaanse comedyserie uit 2006-2007